Wiegner ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Wiegner (Politiker) (1607–1689), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Georg Wiegner (1883–1936), deutscher Agrikulturchemiker und Bodenkundler
 Hans Wiegner (* 1919), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Wigner